Les élections municipales de 2020 en Gironde ont lieu le  pour le premier tour et le  pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).

Analyse 
Au premier tour, la totalité des conseillers municipaux et communautaires ont été élus sur plus de 89 % des communes du département (478 sur 535). L'élection des maires et adjoints qui devait s'effectuer avant le  est reportée en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Les conseillers municipaux élus dès le premier tour entrent finalement en fonction le , tandis que les maires et les adjoints devraient être élus lors de la première réunion de chaque conseil municipal, prévue entre le 23 et le .  Pour  du département, des élus ont déposé des recours contre la validité du vote du  et les conditions dans lesquelles il s'est tenu.

Le deuxième tour, prévu initialement le , est d'abord reporté sine die, puis fixé au .

Maires sortants et maires élus 
La surprise vient de Bordeaux où la gauche l'emporte pour la première fois depuis 1944, et ce malgré la présence d'une liste d'extrême gauche au deuxième tour.
Après sa déroute de 2014, la gauche parvient à reprendre une partie des pertes enregistrées six ans plus tôt, notamment à Carbon-Blanc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Médard-en-Jalles et Salles, tout en ajoutant des succès à Belin-Béliet et Izon. En revanche, la droite et le centre confirment leurs gains de 2014 à Castelnau-de-Médoc, Coutras, Hourtin, Lanton, Le Taillan-Médoc, Pauillac, Vayres et surtout à Pessac.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Ambarès-et-Lagrave 
 Maire sortant : Michel Héritié (PS) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ambès
 Maire sortant : Kévin Subrenat (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Andernos-les-Bains 
 Maire sortant : Jean-Yves Rosazza (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arcachon 
 Maire sortant : Yves Foulon (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arès
 Maire sortant : Jean-Guy Perrière (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arsac 
 Maire sortant : (Jean-)Gérard Dubo (DVD-LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Artigues-près-Bordeaux 
 Maire sortante : Anne-Lise Jacquet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Audenge 
 Maire sortante : Nathalie Le Yondre (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bassens 
 Maire sortant : Jean-Pierre Turon (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bazas 
 Maire sortant : Bernard Bosset (DVD-NC-UDI)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bègles 
 Maire sortant : Clément Rossignol Puech (EÉLV)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Belin-Béliet 
 Maire sortante : Marie-Christine Lemonnier (DVD-SE-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Biganos 
 Maire sortant : Bruno Lafon (SE)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Blanquefort 
 Maire sortante : Véronique Ferreira (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Blaye 
 Maire sortant : Denis Baldès (DVG-Résistons)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bordeaux 

 Maire sortant : Nicolas Florian (LR)
 65 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 35 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bouliac 
 Maire sortant : Dominique Alcala (LR-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruges 
 Maire sortante : Brigitte Terraza (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cadaujac 
 Maire sortant : Francis Gazeau (DVD-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Canéjan 
 Maire sortant : Bernard Garrigou (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Carbon-Blanc 
 Maire sortant : Alain Turby (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Carignan-de-Bordeaux 
 Maire sortant : Frank Monteil (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Castelnau-de-Médoc 
 Maire sortant : Eric Arrigoni (DVC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Castillon-la-Bataille 
 Maire sortant : Jacques Breillat (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cenon 
 Maire sortant : Jean-François Egron (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cestas 
 Maire sortant : Pierre Ducout (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coutras 
 Maire sortant : Jérôme Cosnard (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Créon 
 Maire sortant : Pierre Gachet (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Eysines 
 Maire sortante : Christine Bost (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Floirac 
 Maire sortant : Jean-Jacques Puyobrau (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Galgon 
 Maire sortant : Jean-Marie Bayard (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gradignan 
 Maire sortant : Michel Labardin (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gujan-Mestras 
 Maire sortante : Marie-Hélène des Esgaulx (DVD-LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hourtin 
 Maire sortant : Jean-Marc Signoret (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Izon 
 Maire sortante : Anne-Marie Roux (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Brède 
 Maire sortant : Michel Dufranc (Agir)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Réole 
 Maire sortant : Bruno Marty (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Teste-de-Buch 
 Maire sortant : Jean-Jacques Éroles (DVD-LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lacanau 
 Maire sortant : Laurent Peyrondet (MoDem-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Langon 
 Maire sortant : Philippe Plagnol (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lanton 
 Maire sortante : Marie Larrue (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Latresne 
 Maire sortant : Francis Delcros (LR-DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Barp 
 Maire sortante : Christiane Dornon (DVD-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Bouscat 
 Maire sortant : Patrick Bobet (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Haillan 
 Maire sortante : Andréa Kiss (G.s)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Pian-Médoc 
 Maire sortant : Didier Mau (DVD-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Porge 
 Maire sortant : Martial Zaninetti (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Taillan-Médoc 
 Maire sortante : Agnès Laurence-Versepuy (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Teich 
 Maire sortant : François Deluga (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lège-Cap-Ferret 
 Maire sortant : Michel Sammarcelli (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Léognan 
 Maire sortant : Laurent Barban (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lesparre-Médoc 
 Maire sortant : Bernard Guiraud (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Libourne 
 Maire sortant : Philippe Buisson (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lormont 
 Maire sortant : Jean Touzeau (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ludon-Médoc 
 Maire sortant : Philippe Ducamp (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Macau 
 Maire sortante : Chrystel Colmont-Digneau (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marcheprime 
 Maire sortant : Serge Baudy (MR-DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Martignas-sur-Jalle 
 Maire sortant : Michel Vernejoul (PS) - Ne se représente pas.
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Martillac 
 Maire sortant : Dominique Claverie (SE-DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mérignac 
 Maire sortant : Alain Anziani (PS)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mios 
 Maire sortant : Cédric Pain (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montussan 
 Maire sortant : Frédéric Dupic (DVG-PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Parempuyre 
 Maire sortante : Béatrice de François (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Pauillac 
 Maire sortant : Florent Fatin (UDI-DVC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pessac 
 Maire sortant : Franck Raynal (DVD)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pineuilh 
 Maire sortant : Didier Teyssandier (DVD-SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Podensac 
 Maire sortant : Bernard Mateille (PS-DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sadirac 
 Maire sortant : Daniel Coz (DVG-LREM)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-André-de-Cubzac 
 Maire sortante : Célia Monseigne (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Aubin-de-Médoc 
 Maire sortant : Christophe Duprat (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Caprais-de-Bordeaux 
 Maire sortant : Christian Boneta (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Ciers-sur-Gironde 
 Maire sortante : Valérie Ducout (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Denis-de-Pile 
 Maire sortante : Fabienne Fonteneau (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jean-d'Illac 
 Maire sortant : Hervé Seyve (LR-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Laurent-Médoc 
 Maire sortant : Jean-Marie Féron (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Loubès 
 Maire sortant : Pierre Durand (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Médard-en-Jalles 
 Maire sortant : Jacques Mangon (MoDem-DVC)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Savin 
 Maire sortant : Alain Renard (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Selve 
 Maire sortante : Nathalie Burtin-Dauzan (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Seurin-sur-l'Isle 
 Maire sortant : Marcel Berthomé (SE-DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 
 Maire sortant : Pierre Jaguenaud (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

En cas d'égalité entre plusieurs listes au second tour, c'est  qui remporte la majorité des sièges. Par conséquent, c'est la liste menée par Pierre Costas qui remporte l'élection car sa liste a une moyenne d'âge plus élevée que celle de Sybil Philippe.

Sainte-Eulalie 
 Maire sortant : Hubert Laporte (UDI)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Salles 
 Maire sortant : Luc Dervillé (DVD-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saucats 
 Maire sortant : Bruno Clément (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Talence 
 Maire sortant : Emmanuel Sallaberry (SE)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tresses 
 Maire sortant : Christian Soubie (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Val de Virvée 
 Maire sortant : Armand Mercadier (PRG-DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vayres 
 Maire sortant : Jacques Legrand (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villenave-d'Ornon 
 Maire sortant : Patrick Pujol (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références 

Gironde
Municipales , 2020